Magyarország
 Somlószőlős, 1898-ig Nagyszőlős, település Veszprém megyében, a Devecseri járásban
 Románia
 Keménynagyszőlős, 1912-ig Nagyszőlős (románul Seleuș, vagy Seleușul Mare) település Maros megyében
 Ukrajna
 Nagyszőlős (ukránul Виноградів) település Kárpátalján a Nagyszőlősi járás székhelye